Bartlett Rock ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Rock (Essex County, Massachusetts)
 Bartlett Rock (Plymouth County, Massachusetts)